Муштра́ (, от  — образец):
 Муштра — система воинского обучения и воспитания, основанная на строевой подготовке, многократном повторении шаблонных приёмов и суровой воинской  дисциплине.
 «Муштра» (англ. Cadence) — художественный фильм, существуют варианты русского перевода — «Дисбат» и «Гауптвахта».